W Polsce
 Grzybowo – część miasta Leszno
 Grzybowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin
 Grzybowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Grzybowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż
 Grzybowo – część wsi Stadniki w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 Grzybowo – część wsi Polnica w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Grzybowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Grzybowo – przysiółek wsi Kronowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Grzybowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel
 Grzybowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Grzybowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września
 Grzybowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gm. Kołobrzeg

 Grzybowo – gromada

 Zobacz też
 Grzybów